Een verkeersweg:
 N98 (België)
 N98a (België)
 N98 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N98 (Nederland)